FMI kan vsyfta på:
 FMI –  en svensk statlig förvaltningsmyndighet, se Fastighetsmäklarinspektionen
 Team Italia FMI